Крутица — название населённых пунктов:

Россия 
 Крутица — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Крутица — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Крутица — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Крутица — деревня в Рославльском районе Смоленской области.